Каподимонте (коммуна) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио
 Каподимонте (музей) — дворец и художественный музей в Неаполе

См. также 
 Фарфор Каподимонте